Corso Vittorio Emanuele (Palermo), straat in Palermo
Corso Vittorio Emanuele (Milaan), straat in Milaan
Corso Vittorio Emanuele (Rome), straat in Rome
Corso Vittorio Emanuele (Trapani), straat in Trapani